Галина Ивановна Колецкова (род. 1940, Москва) — рабочая-вакуумщица Московского механического завода.

Родилась в 1940 году в Москве. С 1958 года работала на механическом заводе. В 1974 году вступила в КПСС. В 1979 году избрана депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва от Тимирязевского избирательного округа города Москвы. В 1981 году была делегатом XXVI съезда КПСС. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы III степени и знаком «Ударник коммунистического труда».

Примечания 

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС